Gheorghe Marin este numele mai multor personalități:
 Gheorghe Marin, amiral român
 Gheorghe Marin, politician român
 Gheorghe Marin, programator român
 Gheorghe Marin, scriitor român
 Gheorghe Marin, zootehnician român
 Gheorghe Anton Marin, istoric român
 Gheorghe Gaston-Marin, lider-comunist și funcționar român din epoca Gheorghe Gheorghiu-Dej
 Gheorghe Ion Marin, gazetar, traducător și publicist din Republica Moldova
 Gheorghe Marin Fontanin, profesor universitar român